

Économie 
 Beretta, un fabricant d'armes italien

Patronymie 

 Raphaël Beretta (1865-1933), un compositeur et chef d'orchestre français.
 Barbara Beretta (* 1978), comédienne française, fille de l'acteur Daniel Beretta 
 Daniel Beretta (* 1946), comédien de cinéma, de théâtre et de doublage.
 Olivier Beretta (* 1969), pilote automobile monégasque.
 Clémence Beretta (* 1997), athlète française.
 Anne Marie Beretta (* 1937), styliste et créatrice de mode française.
 Marco Beretta (* 1962), historien des sciences italien. 
 Thomas Beretta (* 1990), joueur italien de volley-ball.

Voir aussi 
 Gianna Beretta Molla (1922-1962), une sainte italienne

Patronyme italien